Kayragach kann bezeichnen:

 Kairagatsch, ein Ort in Kirgisistan
 Qairaghotsch, eine tadschikische Exklave